Het provinciedistrict Wezet, dat deel uitmaakt van arrondissement Luik in de Belgische provincie Luik, vormt bij de provincieraadsverkiezingen een tussenniveau tussen dit arrondissement en de kieskantons Bitsingen, Herstal en Wezet.
Op niveau van het district gebeurt de verdeling van de zetels voor de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons.

Structuur 

 Het kieskanton Bitsingen omvat de gemeenten Bitsingen, Juprelle en Oupeye.
 Het kieskanton Herstal omvat enkel de gemeente Herstal.
 Het kieskanton Wezet omvat de gemeenten Dalhem en Wezet.

Verkiezingsuitslagen 
Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit district 5 van de 31 zetels van het kiesarrondissement Luik toegewezen.
Tot 2006 vormde provinciedistrict Herstal een afzonderlijk kiesdistrict. Het kreeg 3 van de 45 zetels van dit kiesarrondissement toegewezen. Het kiesdistrict Wezet had er 5.
Het totaal aantal zetels in de provincieraad van Luik werd vanaf 2012 herleid tot 56 (voorheen 84).

Kiesresultaten Provincieraad van 1985 tot 2012: Provinciedistrict Wezet
 (*)1985: UPW (0,67%) / 1987: POS (0,47%) / 1994: DLP (0,27%) / 2000: BLOC.W (0,78%) /  
 (**) Geen gegevens beschikbaar

Wezet
Wezet